Mahaut est un nom propre pouvant désigner :

Toponyme 

 Mahaut, ville de Dominique ;
Mahaut, une localité de la commune de Pointe-Noire, au sud de celle-ci, sur l'île de Basse-Terre en Guadeloupe.

Prénom 
En tant que prénom féminin, Mahaut est une forme médiévale de .

 Mahaut ou Sybille, l'une des treize enfants de Guillaume  de Bourgogne, épouse en 1080 d'Eudes Ier, duc de Bourgogne.
 Mahaut d'Albon (1110-1145), de la maison d'Albon.
 Mahaut de Courtenay (1188-1257), comtesse de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre. Fille unique de Pierre II de Courtenay et d'Agnès de Nevers.
 Mahaut de Béthune (vers 1220 - ) de la maison de Béthune. Mère de Robert III de Flandre.
 Mahaut d'Artois (1268 - ), princesse de la maison capétienne d'Artois.
 Mahaut ou Mathilde de Bourbon (vers 1165 - ), fille d'Archambaud de Bourbon et d'Alix de Bourgogne.

Nom de famille 
 Antoine Mahaut (vers 1729 - 1785), compositeur baroque néerlandais.
 Oda Mahaut (1887-1955), escrimeuse (fleuret) franco-danoise.

Pseudoynme 

 Paul Mahaut, pseudonyme de Mathilde Sallier de La Tour (1838-1911), peintre française.

Personnage de fiction 
 Mahaut d'Orgel, jeune femme effrayée par la tentation de l'amour adultère dans Le Bal du comte d'Orgel, roman de Raymond Radiguet (1924).